L'edizione 1988 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Martin Dahlin (), con 17 reti.

Classifica finale

Fase finale

Semifinali

Finale

Verdetti 
 Malmö FF campione di Svezia 1988.
 Östers IF e Hammarby IF retrocesse in Division 1.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1988
Campionato svedese di calcio